

Communes 
 Bourgneuf, commune française de la Charente-Maritime
 Bourgneuf, ancienne commune française de l'Indre, aujourd'hui intégrée à Vicq-sur-Nahon
 Bourgneuf, commune française de la Savoie
 Bourgneuf-en-Mauges, commune française de Maine-et-Loire
 Bourgneuf-en-Retz, commune française de la Loire-Atlantique
 Le Bourgneuf ou Bourgneuf-de-Loury, ancienne commune française du Loiret, réunie en 1824 à celle de Loury
 Le Bourgneuf-la-Forêt, commune française, située dans le département de la Mayenne
 Bourgneuf, hameau de la commune française de Dadonville dans le département du Loiret.

Voir aussi 
 Baie de Bourgneuf, baie de la côte Atlantique, en Loire-Atlantique
 Famille de Bourgneuf

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France